Алессия Филиппи — (; род. 23 июня 1987 года, Рим, Италия) итальянская пловчиха. Специализируется в плавании вольным стилем на средних дистанциях (400, 800, и 1500 метров), также 200 и 400 комплексным плаванием.

Она выиграла золотую медаль в заплыве на 1500 метров на Чемпионате мира в Риме 2009 года. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Личный рекорд 
 800 метров вольным стилем: 8.17,21
 1500 метров вольным стилем: 15.44,93
 200 комплексным плаванием: 2.11,25
 400 комплексным плаванием: 4.34,34

Примечания 

Пловцы Италии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Средиземноморских игр по плаванию